JFK je kratica imena Johna F. Kennedyja, 35. predsednika ZDA

JFK je lahko tudi:
 JFK, koda IATA za John F. Kennedy International Airport
 JFK, film režiserja Oliverja Stonea iz leta 1991